Poppo is een naam voor verschillende personen:
Poppo van de Friezen, ook Bubo of Bobba (674–734), Friese koning (719–734).
Folcmar, ook genaamd Poppo (–990), bisschop van Utrecht (976–990).
Poppo van Stavelot (978–1048), Benedictijner abt: Poppo I van Stavelot (1020-1048).
Poppo van Sleeswijk, bisschop en missionaris onder de Denen in het hertogdom Sleeswijk (11e eeuw).
Poppo van Babenberg (986–1047), aartsbisschop van Trier (1016–1047).
Paus Damasus II, eigennaam Poppo van Brixen (1048).
Poppo van Paderborn, bisschop van Paderborn (1076–1083).
Poppo de Beaumont, of Poppo II, abt van Stavelot (1105-1119) 
Poppo van Andechs-Meranië (1175–1245), bisschop van Bamberg (1238–1242).
Poppo van Osterna, grootmeester van de Duitse Orde (1253–1257).